Raimundus und Raymundus sind die lateinischen Varianten des männlichen Vornamens Raimund. Sie wurden häufig zur Latinisierung des Vornamens verwendet.

Namensträger 

 Raimundus († 1310), von 1289 bis 1295 Generalminister des Franziskanerordens, siehe Raymund Gaufredi 
 Raimundus Lullus oder Raymundus Lullus (1232–1316), katalanischer Missionar, Philosoph und Theologe, siehe Ramon Llull
 Raimundus Puteanus oder Raimundus de Podio (1083–1158/60), französischer Adliger aus der Grafschaft Provence und der zweite Großmeister des Johanniterordens, siehe Raymond du Puy 
 Raimundus Sabundus († 1436; eigentlich Ramon Sibiuda), katalanischer Philosoph
 Petrus Raimundus Zacosta oder Raymundus Zacosta († 1467), aragonesischer Adliger und Großmeister des Johanniterordens, siehe Piero Raimondo Zacosta
 Raymundus Joannes de Kremer (1887–1964), belgischer Schriftsteller
 Raymundus Martinus (1220–1285), katalanischer Dominikaner
 Raymundus Regondi (1652–1715), Abt des Stiftes Altenburg

Männlicher Vorname